Набережная Крю́кова канала — набережная в Санкт-Петербурге. Проходит от площади Труда до набережной реки Фонтанки. Набережная проходит по обеим сторонам канала: по нечётной стороне от набережной реки Мойки до набережной реки Фонтанки, по чётной — от площади Труда до набережной реки Мойки, от набережной реки Мойки до улицы Декабристов, от Театральной площади до проспекта Римского-Корсакова, от Садовой улицы до набережной реки Фонтанки.

История 
С 1794 по 1822 год — Никольская Набережная улица. Проходила от набережной реки Мойки до набережной реки Фонтанки. Параллельно — Никольская набережная. Название дано по Никольскому каналу.

Современное название в современных границах известно с 1849 года.

Достопримечательности 

 Дом № 6-8 — дом М. Ф. Немковой, 1871—1874 гг. арх-р Е. П. Варгин. В 1877—1916 годах в здании жили композитор Э. Ф. Направник, в 1882—1908 гг. — композитор И. Ф. Стравинский, в 1946—1982 гг. — геолог Д. В. Наливкин. 
 Дом № 9 — дом Чешихина, первое здание конца XVIII века было надстроено в 1840—1841 гг. по проекту зодчего Ф. И. Руска.
 Дом № 10 — дом Д. Л. Животовского, конец XVIII — начало XIX века.
 Дом № 12 — манеж Половцовых, 1887 г., арх. М. Е. Месмахер. 
 Дом № 14 (проспект Римского-Корсакова, дом № 41) — доходный дом Роберта Георгиевича Веге (1912—1914 гг., архитектор С. О. Овсянников), наследника основателя Киновиевского Ультрамаринового завода.
 Дом № 15 — бывшая гимназия Императорского Человеколюбивого общества. 
 Дом № 19 — дом А. Ф. Эрке, кон. XVIII в., в 1836 году расширен и перестроен арх-м Ф. И. Руска. 
 Дом № 21 (Садовая улица, дом № 64) — Дом купца Никитина, сооружён в XIX веке, перестроен в 1882 году. 
 Дом № 23 — дом Марфы Фоминой, где неоднократно останавливался и умер полководец А. В. Суворов. 
 Дом № 27 — дом А. Н. Бебутовой, 1 четв. XIX в. 
 Мариинский театр (Театральная площадь, дом № 1)
 Вторая сцена Мариинского театра (улица Декабристов, дом № 34)
 Никольский морской собор

Список разрушенных исторических зданий

Дореволюционные годы 
 Литовский замок — сожжён в дни Февральской революции

1920-е годы 
 Литовский рынок. Построен архитектором Джакомо Кваренги в конце 1780-х годов (1787—1789). К началу XX века заброшен и использовался под склады и мастерские. Сгорел в 1920 году; руины разобраны через несколько лет, сохранившийся фрагмент стал жилым.

Постсоветские годы 

 Набережная Крюкова канала, дом № 5. Единственный сохранившийся фрагмент Литовского рынка (архитектор Джакомо Кваренги). Снесён в 2005 году. На месте сноса построена вторая сцена и технические помещения Мариинского театра. Тогда же в этом квартале был снесён памятник конструктивизма — Дом культуры имени Первой пятилетки, а также здание школы, построенное в стиле сталинского классицизма архитектором Н. А. Троцким и ряд других домов.

См. также 
Площади, улицы, мосты, набережные, с которыми граничит или которые пересекает набережная:
 Площадь Труда
 Большая Морская улица
 Краснофлотский мост
 Набережная реки Мойки
 Матвеев мост
 Улица Декабристов
 Мост Декабристов
 Театральная площадь
 Улица Союза Печатников
 Торговый мост
 Проспект Римского-Корсакова
 Кашин мост
 Набережная канала Грибоедова
 Пикалов мост
 Садовая улица
 Старо-Никольский мост
 Щепяной переулок
 Набережная реки Фонтанки
 Смежный мост

Примечания

Литература 
 Алексеева С. В., Балашов Е. А., Владимирович А. Г. и др. Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. — СПб.: информационно-издательское агентство «Лик», 2002. ISBN 5-86038-094-1

Ссылки